Parlamentsvalet i Serbien 2016 hölls den 24 april 2016. Valet gällde samtliga 250 platser i Serbiens nationalförsamling. Ordinarie val skulle hållits 2018 men nyval utlöstes efter premiärminister Aleksandar Vučić ansåg att han behövde ett mandat för att fortsätta med reformerna som krävs för att bli medlem av Europeiska unionen. Valet vanns av Vučićs koalition som bildade en ny regering.

Nationalförsamlingen har ett proportionellt valsystem med en femprocentsspärr. Spärren gäller dock inte för partier eller koalitioner som representerar etniska minoriteter. Ledamöter väljs på 4-åriga mandat med hela landet som en enda valkrets.

Resultat

Källor

Noter

Parlamentsval i Serbien
2016 i Serbien
Serbien